Ertuğrul Ersoy (1997) – calciatore turco
 Mehmet Akif Ersoy (1873-1936) – poeta turco
 Muazzez Ersoy (1958) – cantante turca
 Şükrü Ersoy (1931) – allenatore di calcio ed ex calciatore turco